

Персоналії 

 Говорун Василь Миколайович — член ГО «Всеукраїнська Асоціація ветеранів Афганістану та АТО», учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Говорун Володимир Пилипович (1935 — 2005) — юрист, начальник Управління внутрішніх справ Одеської області, Народний депутат України 2-го скликання.
 Говорун Дмитро Миколайович (1950—2020) — член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор
 Говорун Микола Миколайович (1930—1989) — радянський математик
 Говорун Наталія Савеліївна (7 січня 1922 — 17 липня 1987) — українська лікарка, Заслужений лікар УРСР.
 Кирило (Говорун) (* 1974) — архімандрит, богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, директор Екуменічного інституту Хаффінгтон, професор Стокгольмської школи теології

Інше 
 Говорун  - вигаданий птах з книги Кира Буличова «Подорож Аліси». Також персонаж мультфільму «Таємниця третьої планети».

Примітки 

Українські прізвища